Municipio de White River puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de White River (condado de Independence, Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Independence.
 Municipio de White River (condado de Izard, Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Izard.
 Municipio de White River (condado de Madison, Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Madison.
 Municipio de White River (condado de Prairie, Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Prairie.
 Municipio de White River (condado de Washington, Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Washington.
 Municipio de White River (condado de Woodruff, Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Woodruff.
 Municipio de White River (condado de Hamilton, Indiana), un municipio ubicado en el condado de Hamilton.
 Municipio de White River (condado de Johnson, Indiana), un municipio ubicado en el condado de Johnson.
 Municipio de White River (condado de Randolph, Indiana), un municipio ubicado en el condado de Randolph.
 Municipio de White River (Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Muskegon.
 Municipio de White River (condado de Barry, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Barry.